Thijs Feenstra (politicus), burgemeester, politicus en koopman
Thijs Feenstra (acteur), acteur in onder meer Het Glazen Huis en Baas Boppe Baas